Голландско-шведский меч (, ) — тип меча (шпаги) появившийся первоначально в Нидерландах, попавший в результате морских торговых контактов в Швецию и получивший там значительное распространение. Голландско-шведские мечи был типичным холодным оружием голландских, а также шведских солдат Густава II Адольфа во время Тридцатилетней войны. Иногда его называют просто «голландским», или «шведским», или относят к несколько расплывчатому типу клинкового оружия известного под немецким названием .

В шведском музее Ливрусткаммарен имеются два экземпляра не совсем типичных мечей голландско-шведского типа. Один, принадлежавший Юхану III датирован 1570—1580 годами, он имеет боковое кольцо со щитком и загнутый конец крестовины (другая половина крестовины утеряна), но непохожее на более поздние образцы круглое навершие. У другого меча полутора-ручная рукоять и ровно срезанный на конце клинок, что было типично для мечей правосудия использовавшихся для отсечения головы. Английский историк-оружиевед Эварт Окшотт назвал его «экстремальным вариантом» мечей голландско-шведского типа.

Конструкция 
Голландско-шведские мечи могли иметь одну из двух разновидностей эфеса — открытую или закрытую. Крестовина в обеих случаях имела S-образную форму, один её конец загибался вверх, другой — вниз. Со внешней стороны крестовины (справа при удержании оружия в руке), размещалось боковое защитное кольцо (иногда почти прямоугольное в плане), заполненное внутри щитком с пробитыми в нём небольшими отверстиями. В закрытом варианте эфеса щиток выгибался и от него отходила защитная дужка крепившаяся к навершию посредством винта. Со внутренней стороны крестовины (слева при удержании в руке) размещалось кольцо для большого пальца, использование которого помогало крепче удерживать оружие и наносить более сильные удары. Иногда, со стороны клинка, данное кольцо расширялось в виде небольшого щитка, прикрывавшего палец от возможных ударов оружия противника. У прекрасного образца меча из собрания музея Фицуильяма со внутренней стороны эфеса расположено второе боковое кольцо, меньше первого, без щитка, но с отходящим от него кольцом для большого пальца. Уплощённое навершие имело форму сердца или близкую к ней.

Клинки широкие и плоские, колюще-рубящие, с несколькими долами в четверти клинка прилегающей к эфесу. Некоторые клинки имели более выраженное остриё и сечение в форме уплощённого ромба.

Эфес Синклера 
В англоязычных источниках форма эфеса голландско-шведских мечей известна под названием эфеса Синклера (), что порождает некоторую путаницу, так как таким же термином обозначают другой тип эфеса, достаточно мало схожий с голландско-шведским. Эварт Окшотт, описывая данную ситуацию, с целью избежать указанной путаницы, обозначил два типа этих эфесов «Синклер 1» и «Синклер 2», где «Синклер 2» относится к голландско-шведскому типу. «Синклер» же «1» имел S-образную крестовину, выгнутый треугольный щиток, доходящий до грибообразного навершия и защитную дужку с отходящими от неё боковыми ветвями. Такие эфесы часто встречались на южно-германских саблях и эстоках, и их же имели многие из образцов холодного оружия, отправленных датским королём Кристианом IV в Норвегию. Английские коллекционеры викторианского времени связали их с именем полковника , командира отряда шотландских наёмников, отправившихся в 1612 году воевать за Швецию в рамках Кальмарской войны и трагически погибших в битве при Крингене, в долине Гудрун. При этом учитывалось сходство этих эфесов («Синклер 1») с типичными шотландскими эфесами XVIII—XIX веков.

Галерея изображений

Комментарии и примечания 
Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 Офицерский меч из собрания замка Скоклостер, 1620—1640
 Меч из собрания музея Фицуильяма, ~1650

Голландско-шведские мечи в музее Ливрусткаммарен 
 Меч Юхана III, 1570-е
 Меч, Золинген, 1615—1630
 Меч принадлежавший Карлу XV, Германия, 1620—1640
 Меч принадлежавший Карлу XV, Швеция, 1620—1640
 Офицерский меч с золингенским клинком, 1620—1640
 Полутораручный меч голландско-шведского типа, 1620—1640
 Меч принадлежавший Густаву II Адольфу, 1630

Европейские мечи по типам